Бюдже́тний пері́од — строк, протягом якого діє затверджений бюджет. Також відомий під назвами фінансовий період чи фіскальний період ( — державна скарбниця).

Фінансовий рік 

Для компаній більш поширеним є застосування фінансового року для відзвітування щодо діяльності. В Україні, Ізраїлі, Росії фінансовий рік починається з 1 січня та триває до 31 грудня, у Фінляндії для акціонерних товариств встановлюється у статуті. Нижче наведено інформацію щодо різних країн:

Бюджетний період в Україні 
Відповідно до статті 3 Бюджетного кодексу України, бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Відповідно до Конституції України бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим ніж календарний рік.

Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути затверджено на інший, ніж календарний рік, бюджетний період, є:

 введення воєнного стану;
 оголошення надзвичайного стану в Україні;

У разі затвердження Державного бюджету України на інший, ніж календарний рік, бюджетний період місцеві бюджети мають бути затверджені на такий самий період.

Див. також 
 Бюджетний устрій

Примітки

Джерела 
 Бабін І. І. Бюджетне право України: навч. посібник/ І. І. Бабін. — Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. — 296с.
 Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 50-51. — ст. 572. із змінами.

Бюджетне право
Державні фінанси